Ezzine ist der Name von

 Ali Ezzine (* 1978), marokkanischer Hindernis- und Langstreckenläufer
 Hamid Ezzine (* 1983), marokkanischer Hindernis- und Langstreckenläufer